Lago (italienisch, portugiesisch und spanisch lago ‚See‘) steht für:

 Lago, Gemeinde in Kalabrien, Italien
 Lago (Amares), Gemeinde in Portugal
 Lago (Distrikt), Distrikt in Mosambik
 Lago (Allande), Kirchspiel in Asturien
 Lago (Einkaufszentrum), Einkaufszentrum in Konstanz
 Lago (Freizeitbad), Freizeitbad in Herne

Lago ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Lago (* 1979), uruguayischer Fußballspieler
 Antonio Lago (1893–1960), italienischer Automobilkonstrukteur und Unternehmer
 Armelle Lago (* 1986), französisch-ivorische Fußballspielerin und Anwältin
 Betty Lago (1955–2015), brasilianische Schauspielerin und Model
 Carmelo Mesa-Lago (* 1934), kubanisch-US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Clara Lago (* 1990), spanische Schauspielerin
 Cristina Lago (* 1982), brasilianische Schauspielerin
 David Lago (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Eduardo Lago (* 1954), spanischer Schriftsteller, Übersetzer und Literaturkritiker
 Harouna Lago (* 1946), nigrischer Boxer
 Jackson Lago (1934–2011), brasilianischer Mediziner, Politiker (PDT)
 Julián Lago (1946–2009), spanischer Journalist
 Marcelo Lago (* 1958), brasilianischer Bildhauer und Objektkünstler
 Nais Lago (* 1914), italienische Schauspielerin
 Roberto Lago (* 1985), spanischer Fußballspieler
 Scotty Lago (* 1987), US-amerikanischer Snowboarder
 Sylvia Lago (* 1932), uruguayische Schriftstellerin, Literaturkritikerin und Dozentin
 Teresa Lago (* 1947), portugiesische Astronomin
 Virginia Lago (* 1946), argentinische Schauspielerin und Moderatorin

LAGO steht für:
 Landesarbeitsgemeinschaft Onkologische Versorgung Brandenburg

LAGO